Strestik oder Střeštík ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Střeštík (* 1987), tschechischer Fußballspieler. 
 Maximilian Strestik (* 1980), deutscher Schauspieler